Шарлье (фр. Charlier) — фамилия.

Известные носители:

 Шарлье, Джозеф (1816—1896, Joseph Charlier) — бельгийский юрист.
 Шарлье, Карл (1862—1934) — шведский астроном.
 Шарлье, Леопольд (1867—1936) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Шарлье, Луи Жозеф (1754—1797) — французский адвокат и политический деятель Великой французской революции.
 Шарлье, Херберт (1902—1964) — немецкий дирижёр.

Примечания